Millersville az alábbiakra vonatkozhat:

 Millersville (California)
 Millersville (Illinois)
 Millersville (Indiana)
 Millersville, a csendes-óceáni Jarvis-szigeten 1935-1942 létezett település
 Millersville (Maryland)
 Millersville (Michigan)
 Millersville (Missouri)
 Millersville (Észak-Karolina)
 Millersville (Ohio)
 Millersville (Pennsylvania)
 Millersville (Tennessee)
 Millersville (Nyugat-Virginia)
 Millersville (Wyoming)
 Millersville University of Pennsylvania